1812  — может означать:

 натуральное число между 1811 и 1813.
 1812 год — невисокосный год григорианского календаря.

В истории
 Англо-американская война (1812—1815) — война между Великобританией и США в период наполеоновских войн.
 Авиакатастрофа над Чёрным морем 4 октября 2001 года

В музыке
 1812 год (увертюра) — оркестровое произведение П. И. Чайковского в память о победе России в Отечественной войне 1812 года.

В кинематографе
 1812 (документальный цикл) — документальный цикл Первого канала об Отечественной войне 1812 года.
 1812 — мини-сериал 2012 года, режиссёр Павел Тупик.

См. также 
 1812 год (значения)